Le tournoi de tennis d'Indonésie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier III, se dispute à Jakarta du 2 au .

Sabine Hack remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina Spîrlea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Porwik et Irina Spîrlea.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indonésie
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Indonesie
1995 en Indonésie
Tennis en janvier 1995